Engelbert (dorp), een dorp in de gemeente Groningen;

Het is ook een voornaam:
Engelbert Humperdinck (zanger), een Britse popzanger;
Engelbert Humperdinck (componist), een Duitse componist;
Engelbert Kaempfer, een Duitse geleerde;
Engelbert George van der Plaat, een Nederlandse militair;
Lernert Engelberts, een Nederlandse dichter en televisiemaker.

Het is de naam van een groot aantal hertogen en graven:
Engelbert I van Berg
Engelbert II van Berg
Engelbert I van Edingen
Engelbert II van Edingen
Engelbert III van Edingen
Engelbert IV van Edingen
Engelbert van Karinthië
Engelbert I van der Mark
Engelbert II van der Mark
Engelbert III van der Mark (graaf)
Engelbert III van der Mark (bisschop)
Engelbert I van Brienne
Engelbert II van Brienne
Engelbert III van Brienne
Engelbert IV van Brienne
Engelbert I van Gorizia
Engelbert II van Gorizia
Engelbert III van Gorizia
Engelbert I van Spanheim
Engelbrecht van Nevers
Lodewijk Engelbert van Arenberg

Engelbert wordt ook gebruikt voor fictieve personen
Engelbert Dop (Harry Potter)
Engelbert (strip), een stripverhaal met een hond genaamd Engelbert als hoofdpersonage